Andy Murray era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al terzo turno da Radek Štěpánek.

Grigor Dimitrov ha sconfitto in finale Feliciano López per 68-7, 7-61, 7-66.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stanislas Wawrinka (semifinale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Andy Murray (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Aleksandr Dolgopolov (quarti di finale)

  Marin Čilić (primo turno)
  Feliciano López (finale)
  Vasek Pospisil (secondo turno)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno)
  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Jérémy Chardy (primo turno)
  Radek Štěpánek (semifinale)
  Julien Benneteau (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Brands (primo turno)
  James Duckworth (secondo turno)

  Farrukh Dustov (primo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Daniel Cox (primo turno)
  Daniel Evans (secondo turno)

  James Ward (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2014
ATP World Tour 2014